Monumento alla Resistenza – monumento di Ancona
Monumento alla Resistenza – monumento di Pesaro
 Monumento alla Resistenza – monumento di Lodi
 Monumento alla Resistenza – monumento di Sesto San Giovanni
 Monumento alla Resistenza europea – monumento di Como